Dudu bezeichnet:
 Dudu, den Namen eines VW Käfers in einer Filmreihe von Rudolf Zehetgruber
 (564) Dudu, einen Asteroiden
 eine Figur aus Also sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche
 eine seltene Bezeichnung für den Vogel Dodo
 Dudu.com, Online-Netzwerk

Orte:
 Dudu (Ilfov), ein Dorf im Kreis Ilfov (Rumänien)
 Dudu (Teleorman), ein Dorf im Kreis Teleorman (Rumänien)

Personenname:
 Dudu (Akkad), König von Akkad (2195–2174 v. Chr.)
 Dudu (Hoherpriester), Hoherpriester von Ningirsu (um 2400 v. Chr.)
 Dudu Aouate (* 1977), israelischer Fußballer
 Dudu Cearense (* 1983), brasilianischer Fußballer
 Abu l-Id Dudu (1934–2004), algerischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler

Spielername:
 Adalton Luis Juvenal (* 1985), brasilianischer Fußballer (Spitzname)
 Luiz Eduardo Figueiredo (Spielername Dudú, * 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Eduardo Pereira Rodrigues (Spielername Dudu, * 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Luiz Eduardo dos Santos Gonzaga (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Luís Eduardo Marques dos Santos (Spielername Dudu, * 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Luiz Eduardo Purcino (Spielername Dudu, * 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Olegário Tolóí de Oliveira (Spielername Dudu, * 1939), brasilianischer Fußballspieler und -trainer